Забивание гвоздя () — ежегодная церемония, происходившая в Древнем Риме в .

Выражение «Clavum figere» означало фиксацию или «запечатывание» судьбы.

Гвоздь был одним из атрибутов богини Нецесситы (Ананке) и этрусской богини Афрпы (греческий Атропос). По словам Ливия, каждый год в храме этрусской богини Норции, соответствовавшей римской Фортуне, гвозди забивали, чтобы отметить время.

В Риме старший магистрат (претор либо консул) в сентябрьские иды вбивал гвоздь под названием  («годовой гвоздь») в стену храма Юпитера Оптимуса Максимуса. Церемония происходила в годовщину посвящения храма, тогда же проводился банкет в честь Юпитера (). Церемония забивания гвоздя, однако, проходила в храме, посвящённом Минерве, с правой стороны эд () Юпитера потому, что само понятие «число» было придумано Минервой, и ритуал предшествовал общему использованию письма.

Важность этого ритуала со временем была утеряна, но в ранней Республике ритуал был связан с назначением диктатора для clavi figendi causa («диктатора с целью забить гвоздь»), который назначался на 363, 331, 313 и 263 годы до н. э.

Ливий связывает эту практику с , религиозными устоями или обязанностями. Возможно, что в дополнение к ежегодному ритуалу в период эпидемий или гражданских разногласий существовало «исправление», которое служило пиакулумом (умилостивительной жертвой). Ливий говорит, что в 363 году чума разоряла Рим в течение двух лет. Вспомнилось, что некогда чума была остановлена, когда диктатор забил «ритуальный» гвоздь, и сенат назначил для этой цели диктатора.

Церемония «забивания гвоздя» стала одним из староримских ритуалов, впоследствии возрожденных императором Августом, который в 1 году н. э. перенёс его действие в новый храм Марса-мстителя. И отныне уже цензору по окончании его полномочий поручалось вбитие искупительного гвоздя.

См. также 
 Праздники Древнего Рима
 Список диктаторов Древнего Рима

Примечания 

Религия в Древнем Риме
Праздники Древнего Рима
События сентября
363 год до н. э.
331 год до н. э.
313 год до н. э.
263 год до н. э.
1 год